Сальве́йр, Сальвер () — французская фамилия.

 Сальвер, Жерве Бернар (Gervais-Bernard Salvayre; 1847—1916)— французский композитор.
 Сальвер, Лидия (род. 1948) — французская писательница, лауреат Гонкуровской премии 2014.